Before (qui en anglais signifie « Avant » ) peut désigner :

 Before, chanson des Pet Shop Boys, 1996
 Before, court-métrage de Nicolas Bary, 2004
 Before, EP de Gold Panda, 2009